

Codici 
 tzn – codice ISO 639-3 della lingua tugu

Musica
TZN - The Best of Tiziano Ferro – album del 2014 di Tiziano Ferro